En el municipio madrileño de Getafe existen varias estaciones ferroviarias llamadas Estación de Getafe.
La estación de Getafe Centro de Cercanías Madrid, que es la misma estación del Metro de Madrid llamada Getafe Central.
La estación de Cercanías Madrid de Getafe Industrial.
La estación de Getafe Sector 3, también de Cercanías Madrid.
La estación de Cercanías Madrid y el Metro de Madrid de El Casar.
La estación también de Cercanías Madrid de Las Margaritas Universidad.

Así mismo hay varias estaciones del Metro de Madrid en Getafe.
Alonso de Mendoza
Conservatorio
El Bercial
El Casar, que tiene conexión con Cercanías Madrid.
Getafe Central, que es la misma estación de Cercanías Madrid llamada Getafe Centro.
Juan de la Cierva
Los Espartales